Giuseppe Andaloro – criminale italiano
 Giuseppe Andaloro – pianista italiano